

Віроква — місто, штат Вісконсин
 Віроква — місто, штат Вісконсин